Оґава Кокі (яп. 小川 航基; нар. 8 серпня 1997) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Тайхо Кокі (яп. 大鵬幸喜, たいほう こうき, МФА: [taihoː koːkʲi]; *29 травня 1940 — †19 січня 2013) — японський спортсмен українського походження, професійний сумоїст.
 Кокі, Ко́кі (ест. Koki küla) — село в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.
 Андзаі Кокі (яп. 安西 幸輝; нар. 31 травня 1995) — японський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Хірота Кокі (яп. 広田弘毅, ひろた こうき) — японський дипломат, політик, 32-й прем'єр-міністр Японії.
 Ніва Кокі (яп. 丹羽 孝希, нар. 10 жовтня 1994) — японський настільний тенісист, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Мідзуно Кокі (яп. 水野 晃樹, нар. 6 вересня 1985, Сідзуока) — японський футболіст.
 Сайто Кокі (яп. 斉藤光毅, нар. 10 серпня 2001, Токіо) — японський футболіст.
 Йонекура Кокі (яп. 米倉 恒貴, нар. 17 травня 1988, Тіба) — японський футболіст.
 Утіяма Кокі (яп. 内山 昴輝) — японський сейю.
 Сакамото Кокі (яп. 坂本 功貴, 21 серпня 1986) — японський гімнаст, олімпійський медаліст.